Incubare is Latijn. De betekenis is liggen op, zitten op, broeden op. In het bijzonder wordt oorspronkelijk bedoeld het slapen in een tempel in de hoop op orakeldromen.

 Incubator, een apparaat waarin zich een ruimte bevindt die constant 'homogeen' van temperatuur is. Dit wordt in de biologie onder andere gebruikt voor het kweken van bacteriën, zie schudincubator.
 Incubator, een couveuse
 Incubator, een broedmachine zoals voor eieren
 Incubator (bedrijfskunde), Business Incubator, een broedplaats voor startende bedrijven
 Wikimedia Incubator, een project van de Wikimedia Foundation.